Kubinyi bzw. Kubínyi ist der Familienname folgender Personen:

 András Kubinyi (1929–2007), ungarischer Historiker und Archäologe 
 Attila Kubínyi (* 1934), ungarisch-deutscher Geiger
 Eva Kubinyi (* 1969), deutsche Typografin und Hochschullehrerin 
 Hugo Kubinyi (* 1940), österreichischer Chemiker